nearshore oder near-shore (englisch „küsten-/ufernah“) bezeichnet:
 nearshore, allgemein den ufer-/küstennahen Bereich eines Gewässers; siehe Küste, Ufer und Litoral
 nearshore bzw. nearshoring bzw. Nearshoring, in der Wirtschaft die Verlagerung von Leistungen ins geographisch nahegelegene Ausland; siehe Nahverlagerung.